Capilla peut désigner :
 chapelle en espagnol

Toponyme

Capilla del Señor est une ville argentine.



Capilla est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure.
 Capillas est une commune espagnole de la province de Palencia, dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 Zarza Capilla est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure.

Capilla del Sauce est une ville de l'Uruguay située dans le département de Florida.
 Capilla de Cella est une localité uruguayenne du département de Canelones, rattachée à la municipalité de Soca.

Trinidad de la Capilla est l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa ;
 Trinidad de la Capilla est la capitale de la paroisse civile de Trinidad de la Capilla de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa.

Patronyme 

 Santos González Capilla (né en 1973), coureur cycliste espagnol.

Biologie 
 Neoleptoneta capilla est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Leptonetidae.

Voir aussi
 
  
  
Patronyme hispanique